Эллен Маклейн (, род. 1 декабря 1952) — актриса и оперная певица из Нашвиллa, столицы штата Теннесси, США.

Эллен Маклейн озвучила несколько игровых персонажей для компании Valve. Её голосом говорит GLaDOS, искусственный интеллект в игре Portal, вещает Администратор в Team Fortress 2 и произносятся объявления Патруля Альянса в играх серии Half-Life 2, также её голос можно услышать в игре Dota 2 у персонажей Death Prophet и Broodmother. Что интересно, таким образом её голос можно услышать во всех программных продуктах набора Orange Box. Эллен исполняет песни для финальных титров под названиями «Still Alive» в конце игры Portal и «Want you Gone» в конце игры Portal 2. Также Эллен озвучивает очередной искусственный интеллект в фильме «Тихоокеанский рубеж».

Её муж, , также является актёром и также озвучил некоторых персонажей для Valve, в частности Одессу Кэббеджа из Half-Life 2 и снайпера из Team Fortress 2.

Также в прошлом Эллен участвовала в создании других игр, но назвать их не может, так как записывалась для проектов с рабочими названиями.

См. также 
 Перевод интервью с Эллен Маклейн сайтом Self-Esteem Fund

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Певцы и певицы США
Википедия:Биографии современников
Актрисы озвучивания США
Персоналии по алфавиту
Portal